Az 1981-es férfi vízilabda-Európa-bajnokságot Jugoszláviában, Splitben rendezték 1981. szeptember 5. és szeptember 12. között nyolc válogatott részvételével. A tornát az NSZK nyerte, története során először. A magyar válogatott bronzérmes lett.

Lebonyolítás 
A nyolc csapat egyetlen csoportot alkotott, amelyben körmérkőzéseket játszottak. A csoport végeredménye lett az Európa-bajnokság végeredménye.

Eredmények

Végeredmény

Források 
 
 

F1981
Vizilabda